Apress, Inc. — одно из крупнейших издательств, занимающееся выпуском книг по информационным технологиям. Базируется в Нью-Йорке. С 2007 года является подразделением корпорации Springer Science+Business Media. Изданные книги распространяются по всему миру компанией Springer-Verlag.

История 
Apress была основана Гэри Корнеллом и Дэном Эпплманом, которые сами являлись книгописателями. Первоначальное название компании было Author’s Press (), впоследствии сократившееся до APress, а затем и просто Apress. В 2003 году Apress приобрела значительную часть интеллектуальной собственности издательства Friends of ED, ориентировавшейся на выпуск книг для дизайнеров. В 2007 году было объявлено, что Apress поглощена корпорацией Springer, причём ранее Springer имела небольшую долю акций издательства. В 2009 году офисы Apress в Беркли были закрыты, а вся бизнес-деятельность была перенесена в штаб-квартиру Springer в Нью-Йорке.

Стиль и оформление книг 
Обложки большинства книг Apress характеризуются сочетанием желтого и черного цветов.

Тематика книг 
Тематика книг охватывает различные вопросы программирования, проприетарные платформы и платформы с открытым исходным кодом, а также аппаратную часть компьютера. К наиболее известным авторам относятся Эндрю Троельсен, Энди Бадд, Роб Харроп, Ян Мачацек, Рори Льюис, Майкл Бэнкс, Кир Томас, Джессика Ливингстон, Боб Уолш и Джоэл Спольски.

Издаваемые серии книг 
 Beginning Python
 Beginning Inkscape by Donna Benjamin
 Gimp
 Learn Objective-C on the Mac
 Beginning iPhone Development: Exploring the iPhone SDK
 SharePoint 2007 User’s Guide: Learning Microsoft’s Collaboration and Productivity Platform
 Pro InfoPath 2007

См. также 
 Джоэл Спольски
 Рори Льюис

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 friends of ED 

Издательства США
Издательства компьютерной литературы
Импринты Springer Nature